Locomotiva FS E.402A
Locomotiva FS E.402B